FIS Team Tour 2010 to 2. edycja turnieju drużynowego FIS Team Tour w historii skoków narciarskich.

Pięć turniejowych konkursów zostało rozegranych na trzech różnych skoczniach – w Willingen (Upland), Klingenthal i Oberstdorfie.

Oberstdorf, 30 stycznia 
Data: 30 stycznia 2010
Godzina: 14.00
Konkurs: drużynowy
Państwo: 
Skocznia: Heini-Klopfer-Skiflugschanze
Punkt konstrukcyjny: 185 m
Rozmiar skoczni (HS): 213 m
Oficjalny rekord skoczni:  Harri Olli (14.02.2009) – 225,5 m

Wyniki konkursu

Oberstdorf, 31 stycznia 
Data: 31 stycznia 2010
Godzina: 14.00
Konkurs: indywidualny
Państwo: 
Skocznia: Heini-Klopfer-Skiflugschanze
Punkt konstrukcyjny: 185 m
Rozmiar skoczni (HS): 213 m
Oficjalny rekord skoczni:  Harri Olli (14.02.2009) – 225,5 m
Wyniki dwóch najlepszych zawodników (kolor złoty) z każdego kraju brane są pod uwagę w klasyfikacji FIS Team Tour.

Wyniki konkursu

Klingenthal, 3 lutego 
Data: 3 lutego 2010
Godzina: 17.05
Konkurs: indywidualny
Państwo: 
Skocznia: Vogtland Arena
Punkt konstrukcyjny: 125 m
Rozmiar skoczni (HS): 140 m
Oficjalny rekord skoczni:  Gregor Schlierenzauer (07.02.2007) – 142,5 m
Wyniki dwóch najlepszych zawodników (kolor złoty) z każdego kraju brane są pod uwagę w klasyfikacji FIS Team Tour.

Wyniki konkursu

Willingen (Upland), 6 lutego 
Data: 6 lutego 2010
Godzina: 16.00
Konkurs: indywidualny
Państwo: 
Skocznia: Mühlenkopfschanze
Punkt konstrukcyjny: 130 m
Rozmiar skoczni (HS): 145 m
Oficjalny rekord skoczni:  Janne Ahonen (09.01.2005) – 152,0 m
Wyniki dwóch najlepszych zawodników (kolor złoty) z każdego kraju brane są pod uwagę w klasyfikacji FIS Team Tour.

Wyniki konkursu

Willingen (Upland), 7 lutego 
Data: 7 lutego 2010
Godzina: 14.30
Konkurs: drużynowy
Państwo: 
Skocznia: Mühlenkopfschanze
Punkt konstrukcyjny: 130 m
Rozmiar skoczni (HS): 145 m
Oficjalny rekord skoczni:  Janne Ahonen (09.01.2005) – 152,0 m

Wyniki konkursu

Klasyfikacja FIS Team Tour 
Klasyfikacja po 5 / 5 konkursów

FIS Team Tour
2010 w sportach zimowych
2010 w Niemczech